Названия Shout () и похожие на него могут относиться ко следующим понятиям:

Музыка 
 Shout (группа) — христианская рок-группа конца 1980 годов (США)
 Shout Records — звукозаписывающий лейбл
Альбомы
 Shout (альбом Devo) — альбом группы Devo
 Shout! (альбом Gov’t Mule) — альбом группы Gov't Mule
 Shout! (альбом The Isley Brothers) — альбом группы The Isley Brothers
Песни
 «Shout» (песня Black Tide) — песня с альбома Light from Above группы Black Tide
 «Shout» (песня Devo) — песня с одноимённого альбома группы Devo
 «Shout» (песня The Isley Brothers) — песня, написанная и исполненная группой The Isley Brothers
 «Shout» (песня Shout for England) — неофициальный гимн сборной Англии по футболу на чемпионате мира по футболу 2010, записанный Диззи Раскалом и Джеймсом Корденом
 «Shout» (песня Tears for Fears) — песня группы Tears for Fears (альбом Songs from the Big Chair)
 «Shout» — композиция со стороны «Б» сингла Майкла Джексона «Cry»
 «Shout!!!» — сингл (2013 год) группы Idoling!!!
 «Shouts» — песня с альбома The Fundamental Elements of Southtown группы P.O.D.

Издания 
 «Shout» — британский журнал для девочек-подростков

См. также 
 Крик (значения)